Madril kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Madrid, huvudstaden, Provincia de Madrid, 
 Provincia de Madrid, provins, 

Robotskapade Spanienförgreningar